Mazerolles (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mazerolles (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mazerolles (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mazerolles (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mazerolles (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Mazerolles (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes